Ziegenbock, auch Geißbock, kurz auch Bock, steht:

 allgemein für ein Männchen der Gattung Capra, der Ziegen
 im Speziellen für die männliche Hausziege
 für ein Wappentier, siehe Ziegenbock (Wappentier)

Siehe auch:
 Geißbock Hennes, Maskottchen des 1. FC Köln